Okręty US Navy o nazwie USS "Canandaigua":
 Pierwszy  był slupem śrubowym. W służbie w latach 1862-75.
 Drugi  był stawiaczem min. W służbie w latach 1918-19.
 Trzeci  był jednostką pomocniczą. W służbie jedynie przez 2 miesiące w 1945, zanim została zatopiona.
 Czwarty  był ścigaczem okrętów podwodnych. W służbie w latach 1943-47. Przemianowany na "Canandaigua" w 1956.

Canandaigua